Menodora - forma femminile del nome proprio di persona Menodoro
Menodora - genere di piante della famiglia delle Oleaceae